Катина има више значења:

 Катина
 Катина (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Катина (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Катина (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Општина Катина (Бузау), општина у округу Бузау у Румунији
 Општина Катина (Клуж), општина у округу Клуж у Румунији